Зони може да се отнася за:

 Зони, село в дем Горуша, Гърция;
 Чаушкьой, днес Зони, село в дем Орестиада, Гърция;
 Зони, село в дем Гортиния, Гърция.